Gilles Müller ha battuto in finale John-Patrick Smith 6–3, 6–3.

Teste di serie 

  Lu Yen-Hsun (ritiro))
  Lukáš Lacko (quarti di finale)
  Rajeev Ram (primo turno)
  Gō Soeda (semifinali)

  Samuel Groth (primo turno) 
  Tatsuma Itō (semifinali) 
  Jimmy Wang (quarti di finale) 
  Hiroki Moriya (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Santaizi ATP Challenger 2014